Dorotheenthal ist der Name folgender Orte:

 Dorotheenthal (Arnstadt), Ansiedlung bei Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen
 Dorotheenthal (Quarnbek), Ansiedlung bei Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Dorotheenthal, Dorf im Kreis Regenwalde, Pommern, seit 1945: Sarnikierz, Gmina Węgorzyno, Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch: Dorotheental